Cumberland County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:

 Cumberland County (Illinois) – okres v Illinois
 Cumberland County (Kentucky) – okres v Kentucky
 Cumberland County (Maine) – okres v Maine
 Cumberland County (New Jersey) – okres v New Jersey
 Cumberland County (Severní Karolína) – okres v Severní Karolíně
 Cumberland County (Pensylvánie) – okres v Pensylvánii
 Cumberland County (Tennessee) – okres v Tennessee
 Cumberland County (Virginie) – okres ve Virginii
 Cumberland County (New York) – okres v New Yorku

Kanada 
 Cumberland County (Nové Skotsko) – okres v Novém Skotsku